Никола́й Никола́евич Лисово́й (23 октября 1946, Станислав — 7 января 2019, Москва) — советский и российский философ и  Церкви, , , автор телевизионных фильмов, общественный деятель. Член Императорского православного палестинского общества с 1974 года, заместитель председателя ИППО. Член Союза писателей России (1992). Кандидат философских наук, доктор исторических наук. Один из авторов «Православной энциклопедии».

Биография 
Родился 23 октября 1946 года в городе Станислав. С 1967 года работал в Институте прикладной математики АН СССР; с 1974 года — в Институте иностранных языков имени М. Тореза; с 1975 года — на филологическом факультете МГУ; с 1981 по 1995 годы — в Государственном историческом музее.

С 1995 года — старший, затем ведущий, научный сотрудник Института российской истории РАН. Главный научный сотрудник Центра истории религии и церкви.

С 1969 года внештатно сотрудничал с Издательским отделом МП, печатаясь в издании РПЦ «Журнал Московской Патриархии» под псевдонимом «А. Вольгин» или анонимно.

Во второй половине 1990-х годов вёл ежедневную телепередачу «Православный календарь» на канале РТР.

Жена — актриса Наталья Величко (1941—2022).

Скончался 7 января 2019 года в Москве на 73-м году жизни. Похоронен на Даниловском кладбище.

Научная деятельность 
В 1977 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Философский анализ современных концепций времени в физике и космологии» (специальность 09.00.08 — «Философия науки и техники»).

В 2007 году в Институте всеобщей истории РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX в.» (специальность 07.00.02 — «Отечественная история»). Официальные оппоненты — доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН С. П. Карпов, доктор исторических наук А. В. Игнатьев и доктор исторических наук И. М. Смилянская. Ведущая организация — Российская академия государственной службы при Президенте РФ.

Награды 
 орден св. Владимира III степени
 орден св. Даниила III степени
 Макариевская премия

Примечания

Публикации 

 Памяти епископа Виссариона (Нечаева) // Журнал Московской Патриархии. 1972. — № 2. — С. 70-78. — Подписано псевдонимом: А. Вольгин.
 Из поучений и примеров достоподражательной жизни преподобного Аввы Евфимия Великого // Журнал Московской Патриархии. 1973. — № 7. — С. 73-77; № 8. — С. 75-76; 1974. — № 8. — С. 50-52 (без указания авторства)
 Сингулярность, направление времени и развитие Вселенной // Философские проблемы астрономии XX века. — М., «Наука», 1976.
 Житие преподобной Марии Египетской // Журнал Московской Патриархии. 1976. — № 3. — С. 40-47 (без указания авторства)
 Свт. Иоанн IV Постник, патриарх Константинопольский // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 15-16; (без указания авторства)
 преп. Афанасий Серпуховской // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 63-66; (без указания авторства)
 св. князь Феодор Черный // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 87-91; (без указания авторства)
 св. князь Игорь Черниговский // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 91-93; (без указания авторства) 
 преп. Иосиф Волоцкий // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 193—201; (без указания авторства)
 свт. Иларион, митрополит Киевский // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 206—209; (без указания авторства)
 св. князь Александр Невский // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 317—322; (без указания авторства)
 свт. Геннадий, архиепископ Новгородский // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 359—362; (без указания авторства)
 свт. Филипп, митрополит Московский // Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов. Сентябрь-февраль. — М., 1978. — С. 477—481 (без указания авторства)
 Св. князь Василько Ростовский // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 23-26; (без указания авторства)
 Албазинская икона Божией Матери // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 49 (без указания авторства)
 св. князь Ростислав Киевский // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 70-73; (без указания авторства)
 Феодоровская икона Божией Матери // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 73-76; (без указания авторства)
 св. князь Довмонт Псковский // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 341—344; (без указания авторства)
 Положение Ризы Божией Матери // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 498—502; (без указания авторства)
 свт. Фотий, митрополит Киевский // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 502—504; (без указания авторства)
 свт. Анатолий, патриарх Константинопольский // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 509—510; (без указания авторства)
 св. князь Андрей Боголюбский // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 514—519; (без указания авторства)
 Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 522—528; (без указания авторства)
 Явление Казанской иконы Божией Матери // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 535—539; (без указания авторства)
 св. равноап. княгиня Ольга // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 553—563; (без указания авторства)
 св. варяги-мученики // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 567—570; (без указания авторства)
 св. равноап. князь Владимир // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 576—583; (без указания авторства)
 память святых отцов шести Вселенских Соборов // Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов Март-август. — М., 1979. — С. 587—591 (без указания авторства)
 Die russische theologische Wissenschaft // Die russische Orthodoxe Kirche. Berlin-New York, 1985. (Die Kirche der Welt. Bd. 19) (без указания авторства)
 Сквозь века, традиции и стили // Искусство стран Востока. — М., 1986. — С. 269—297.
 Текстуальные полонизмы Псалтири Фирсова 1683 г.: книжные заимствования или диалектизмы? // Русская региональная лексика XI—XVIII вв. — М., 1987. — С. 68-104. — В соавторстве.
 Остромирово Евангелие как исторический источник // Остромирово Евангелие 1056—1057. [Научное сопровождение к факсимильному изданию]. Л., 1988. — С. 12-14.
 Русская Православная Церковь: 988—1988. Очерки истории. Вып. 2. 1917—1988. — М., 1988. — С. 4-48 (без указания авторства)
 Проблема преемственности богословско-исторической концепции митрополита Макария // Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору Московского Кремля 500 лет. Тезисы научной конференции. — М., 1989. — С. 20-23.
 Русская Православная Церковь: 988—1988. Очерки истории. Вып. 1. I—XIX вв. — М., [1990.] С. 4-29. — На титульном листе год издания: 1988 (без указания авторства)
 Радонежская или Преподобного Сергия школа / «Русская энциклопедия» // Народное образование. 1990. — № 10. — С. 162—172.
 Рождество и возрождение // Московский строитель. 9-16 января 1990. — № 1. — С. 12-13.
 Святитель Феофан Затворник // Московский строитель. 23-30 января 1990. — № 3. — С. 13.
 Сретение Господне // Московский строитель. 20-27 февраля 1990. — № 7 С. 12.
 Благовещение Пресвятой Богородицы // Московский строитель. 3-10 апреля. 1990. — № 13. — С. 12.
 Последний очевидец. Памяти В. В. Шульгина // Московский строитель 15-21 мая 1990. — № 19. — С. 8-9.
 Три лика русской духовности. Статья 1. Сказание о Софии // Московский строитель. 12-19 июня 1990. — № 23. — С. 10-12.
 Три лика русской духовности. Статья 2. К Троице Живоначальной // Московский строитель. 17-24 июля 1990. — № 28. — С. 10-12.
 Школа Преподобного Сергия // Сергий Радонежский. (Сборник статей). — М., 1991. — С. 414—429.
 История Русской Церкви в трудах Н. М. Карамзина // Забелинские научные чтения, посвященные 225-летию Н. М. Карамзина. Тезисы докладов. — М., ГИМ. 1991. — С. 9-11.
 Игумен Русской земли. К 650-летию пострижения Сергия Радонежский // Российский календарь знаменательных дат. — М., 1991. — № 8. — С. 9-11.
 Архимандрит Леонид (Кавелин) // Российский календарь знаменательных дат. — М., 1991. — № 9. — С. 54-56.
 Владимир Креститель // Наш современник. 1991. — № 10. — С. 170—174.
 Звезда Вифлеема // Домострой. 1-15 января 1991. — № 1. — С. 14.
 «Сохрани мою речь…» (К 100-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама) // Советская Россия. 16 января 1991. — № 11 (10462). — С. 6.
 Книга, глаголемая «Домострой» // Домострой. 1-15 января 1991. — № 1. — С. 8 (без указания авторства)
 Пути исцеления // Домострой. 29 января 1991. — № 3. — С. 8.
 О праведной жизни // Домострой. 5 февраля 1991. — № 4. — С. 8 (без указания авторства)
 Русь бережливая // Домострой. 12 февраля 1991. — № 5. — С. 8 (без указания авторства)
 Петр и Достоевский // Домострой. 19 февраля 1991. — № 6. — С. 14-15.
 «Мариино стояние» // Домострой. 19 марта 1991. — № 10. — С. 12-13.
 Князь Хилков: выбор веры // Домострой. 26 марта 1991 г. — № 11. — С. 12-13.
 Воскресение Огня и Света // Домострой. 2-9 апреля 1991. — № 12. — С. 12-13.
 Пасха и Кириопасха // Домострой. 2-9 апреля 1991. — № 12. — С. 14.
 Красная Горка // Домострой. 9-16 апреля 1991. — № 13. — С. 8 (без указания авторства)
 Корни уходят в небо: правда Вознесения // Домострой. 14 мая 1991. — № 18. — С. 8-9.
 Рожденный на Вознесение [А. С. Пушкин] // Домострой. 4 июня 1991. — № 21. — С. 10-11.
 Парад Победы: 22 июня 1941 — 24 июня 1945 // Домострой. 18 июня 1991. — № 23. — С. 8-9.
 В чрезвычайных условиях. Государственный Комитет Обороны // Домострой. 18 июня 1991. — № 23. — С. 12-13 (без указания авторства)
 Из семейного альбома // Домострой. 18 июня 1991. — № 23. — С. 16.
 Строитель великой России [О святом князе Андрее Боголюбском] // Домострой. 16 июля 1991. — №.27. — С. 8-9.
 Красный марш гильотины // Домострой. 9 июля 1991. — № 26. — С. 12-13.
 Княгиня Ольга: у истоков Русской Церкви и русской державы // Домострой. 23 июля 1991. — № 28. — С. 8-9.
 Есть ли в бурях покой? К 150-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова // Домострой. 20 августа 1991. — № 32. — С. 10-11.
 Песнь Успенская // Домострой. 3 сентября 1991. — № 34. — С. 8-9.
 Русское спасение. Беседа с архимандритом Иннокентием (Просвирниным) о Патриархе Сергии и его духовном наследии // Домострой. 10 сентября 1991. — № 35. — С. 11-12.
 Дочь Человеческая [О празднике Рождества Богородицы] // Домострой. 24 сентября 1991. — № 37. — С. 10.
 Крестное Древо // Домострой. 1 октября 1991 г. — № 38. — С. 8-9.
 Троице-Сергиева Лавра // Домострой. 8 октября 1991. — № 39. — С. 12
 Под покровом Богородицы //Домострой. 15 октября 1991. — № 40. — С. 8-9. — В соавторстве.
 Огненный фокус. (К 100-летию со дня кончины святого старца Амвросия Оптинского) // Домострой. 22 октября 1991. — № 41. — С. 8-9.
 «Всели в себя Бога». Из жизни и заветов святого праведного Иоанна Кронштадтского // Домострой. 29 октября 1991. — № 42. — С. 12-13.
 Нестор Летописец: концепция будущего // Домострой. 12 ноября 1991 № 44. — С. 8-9.
 Два пророка: Достоевский и Леонтьев о «всемирной любви», России и Европе. (Два письма Татьяне Глушковой) // Домострой. 26 ноября 1991. — № 46. — С. 12-13; То же // Глушкова Т. М. Встречи. СПб., 2004. — С. 138—158.
 Николин день // Домострой. 31 декабря 1991. — № 51. — С. 12.
 Ключ к Вифлеему // Православный Палестинский Сборник. Вып. 31 (92). — М., 1992. — С. 3-6.
 Воля к спасению // Иоанн Кронштадтский. (Сборник статей). — М., 1992. — С. 367—379; То же // «Берегите святыню нашу» (Сборник статей). — М., 1993. — С. 37-50; То же // Иоанн Кронштадтский. — М., 1998. — С. 9-20; То же // Молодая гвардия. 2003. — № 7-8. — С. 80-92.
 Богоявление и Крещение // Домострой. 14 января 1992. — № 2. — С. 8-9.
 Максим Грек // Домострой. 28 января 1992. — № 4. — С. 8-9.
 Димитрий Прилуцкий. К 600-летию со дня кончины // Домострой.18 февраля 1992. — № 7. — С. 8-9.
 Воспоминание о Страшном Суде // Домострой. 25 февраля 1992. — № 8. — С. 8-9.
 Таинство поста // Домострой. 24 марта 1992. — № 12. — С. 7.
 Святой Василько Ростовский // Домострой. 24 марта 1992. — № 12. — С. 11.
 Благовещение // Домострой. 7 апреля 1992. — № 14. — С. 8 (без указания авторства)
 Русские люди. К 80-летию со дня смерти А. С. Суворина // Домострой. 19 мая 1992. — № 20. — С. 9; То же // Розанов В. В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине / Предисловие. — М., 1992. — С. 5-7.
 Третий Всероссийский. (О III Всероссийском фестивале православных фильмов) // Домострой. 26 мая 1992. — № 21. — С. 11.
 У истоков славянской миссии: князь Аскольд, Кирилл и Мефодий // Домострой. 26 мая 1992. — № 21. — С. 10; 23 июня 1992 г. — № 25. — С. 11.
 На нашей улице — праздник! (О днях славянской письменности) // Домострой. 9 июня 1992. — № 23. — С. 13.
 Всея России Чудотворец. Сказание о трудах и подвигах Сергия Радонежского (К 600-летию кончины) // Домострой. 14 июля 1992. — № 28. — С. 8-9.
 Строитель Святой Руси [О святом равноапостольном князе Владимире] // Домострой. 4 августа 1992. — № 31. — С. 12; 11 августа 1992. — № 32. — С. 12.
 Православное кино // Искусство кино. 1992. — № 9. — С. 162—165.
 Город верующего разума [О Сергиевом Посаде и Московской Духовной Академии] // Домострой. 6 октября 1992. — № 40. — С. 15.
 Собор Михаила Архангела // Домострой. 17 ноября 1992. — № 46. — С. 12.
 Василий Болотов и загадка «Михайлова дня». (К 100-летию одного открытия) // Домострой. 24 ноября 1992. — № 47. — С. 12; 1 декабря 1992. — № 48. — С. 11.
 Чудо поэзии. К 100-летию со дня смерти А. А. Фета // Домострой. 29 декабря 1992. — № 52. — С. 13.
 В. В. Шульгин: человек, политик и мыслитель // Международная научная конференция «Культурное наследие русской эмиграции: 1917—1940-е годы». Сборник материалов. — М., РАН. «Конгресс соотечественников». 1993. — С. 92.
 Рождение Бога в человеке // Домострой. 5 января 1993. — № 1. — С. 9 (без указания авторства)
 Две книги — два мировоззрения // Домострой. 5 января 1993. — № 1. — С. 12.
 Национализм: хорошо ли это? // Домострой. 12 января 1993. — № 2. — С. 8-9.
 Город Святой Агафьи // Домострой. 16 февраля 1993. — № 7. — С. 8.
 Торжество Православия. Празднику иконопочитания — 1150 лет // Домострой. 2 марта 1993. — № 9. — С. 12.
 Наследие Бенедикта [О преподобном Венедикте Нурсийском и ордене бенедиктинцев] // Домострой. 23 марта 1993. — № 12. — С. 11.
 Святая Плащаница // Домострой. 13 апреля 1993. — № 15. — С. 10.
 Девятое мая: дуэль под грохот салютов // Домострой. 4 мая 1993. — № 18. — С. 10-11.
 Победоносец: история Всадника с московского герба // Домострой. 11 мая 1993. — № 19. — С. 10-11
 «Знай свой род». Размышления над книгой О. Н. Трубачева // Домострой. 18 мая 1993. — № 20. — С. 10.
 Народ Пресвятой Троицы // Домострой. 8 июня 1993. — № 23. — С. 12.
 Ибо время близко. Апокалипсис-93 // Домострой. 20 июля 1993. — № 29. — С. 12.
 Рождество Богородицы // Домострой. 21 сентября 1993. — № 38. — С. 12.
 Улыбка Вяльцевой // Домострой. 28 сентября 1993. — № 39. — С. 11.
 В распятом мире [О празднике Воздвижения] // Домострой. 28 сентября 1993. — № 39. — С. 12.
 Иверское сердце // Домострой. 24 октября 1993. — № 43. — С. 12.
 Образ будущего // Домострой. 7 ноября 1993. — № 45. — С. 12.
 Неупиваемая Чаша // Домострой. 1993. — № 48. — С. 12-13. — В соавторстве.
 Руководство к счастью: памяти Михаила Меньшикова. К 75-летию со дня гибели // Домострой. 21 декабря 1993. — № 51. — С. 12-13.
 Таинство Империи в историософии и поэзии. (К 190-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева // Домострой. 28 декабря 1993. — № 52. — С. 12.
 Неоплатный долг [Памяти архимандрита Иннокентия (Просвирнина)] // Московское строительство. 19 июля 1994. — № 27. — С. 4.
 Русская Палестина: строительство продолжается // Московское строительство. 8 ноября 1994. — № 43. — С. 4.
 Под знаком Софии. (К предыстории идеи Третьего Рима) // Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. IX Международный семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 29-31 мая 1989 г. — М., 1995. — С. 58-64.
 Преображение Господне: иконография и смысл праздника // Синергия: Проблемы аскетики и мистики Православия. М. 1995. — С. 207—229.
 Хлудовская Псалтирь 843 года и русская иконографическая традиция // Исторический музей — энциклопедия отечественной истории и культуры. (Забелинские научные чтения 1993 г.). М" 1995. — С. 131—141. (Труды ГИМ. Вып. 87.)
 Видения «Других берегов». [Московская родня В. В. Набокова в неизвестных фотодокументах] // Московское строительство, 11 апреля 1995, № 15. — С. 4.
 Победоносцы // Московское строительство, 4 мая 1995, № 18. — С. 4.
 Бабушка // Московское строительство. 1995. — № 26. — С. 4; № 27. — С. 4; № 29. — С. 4.
 Торжества Владимирской // Московское строительство. 5 сентября 1995. — № 36. — С. 4; 12 сентября 1995. — № 37. — С. 4.
 Николыцина // Московское строительство. 19 декабря 1995. — № 51. — С. 4
 У истоков Русской державы // Святая Ольга. Владимир Святой. — М., 1996. — С. 9-36.
 Возраст созидания. К 70-летию со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) // Московское строительство. 10 января 1996. — № 2. — С. 4.
 Спас Нерукотворный. Из старомосковских впечатлений // Московское строительство. 27 августа 1996. — № 35. — С. 4.
 Дерягин [Памяти В. Я. Дерягина] // Образ. 1996. — № 2 (6).
 К датировке Мстиславова Евангелия // Мстиславово Евангелие XII века: Исследования. — М., 1997. — С. 710—719.
 Чудо Серафима // Преподобный Серафим Саровский. Сборник. М.,1997. — С. 9-18.
 Due epoche, due «Filokalie» // Kauchtschischwili N., Tachiaos A.-Al.N. e aa. w. Paisij, lo starec. Comunita di Bose, «Edizioni Qiqajon». 1997. — P. 183—216.
 Наши палестины // Родина. 1997. — № 5. — С. 67-72.
 Храмы Святой Земли. Наследие Русской Палестины // Московское строительство. 1997. — № 6, 8,11,13.
 Сердце Солоухина (Некролог) // Московское строительство. 15 апреля 1997. — № 15. — С. 4.
 Тайна Святого Огня // Московское строительство. 13 мая 1997. — № 19. — С. 4; То же // Religio. Восстановленная связь. 2000. — № 1. — С. 46-49.
 Москва-Иерусалим: русский юбилей на Святой Земле // Московское строительство. 22 апреля 1997. — № 16. — С. 4 (без указания авторства)
 Две эпохи — два Добротолюбия. (Преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник) // Церковь в истории России. Сб. 2. — М., Институт российской истории РАН. 1998. — С. 108—178; То же (вариант исправл. и доп.) // Добротолюбие. Т. V. М. Изд. Сретенского монастыря. 2004. — С. 472—550.
 О данных месяцеслова как возможном датирующем признаке. (К уточнению времени создания Мстиславова Евангелия) // Историческому музею — 125 лет. Материалы юбилейной научной конференции. — М., 1998. — С. 238—246. (Труды ГИМ. Вып. 100.).
 Естественный стиль. Штрихи к биографии и творчеству М. О. Меньшикова // Меньшиков М. О. Выше свободы. Статьи о России. — М., 1998. — С. 411—431. — В соавторстве.
 Храмы Святой Земли. «Русское место» // Московское строительство. 27 января 1998. — № 4.С. 4.
 Благовещение в Назарете // Московское строительство. 7 апреля 1998. — № 14. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. Архитектура францисканцев // Московское строительство. 22 сентября 1998. — № 38. — С. 4; 20 октября 1998. — № 42. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. Ночная молитва // Московское строительство. 17 ноября 1998. — № 46. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. Крестный Путь // Московское строительство. 1 декабря 1998. — № 48. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. Гора Блаженств // Московское строительство. 8 декабря 1998. — № 49. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. «Величит душа моя Господа» // Московское строительство. 15 декабря 1998. — № 50. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. Воскрешение Лазаря // Московское строительство. 22 декабря 1998. — № 51. — С. 4.
 Храмы Святой Земли. «Слава в вышних Богу» // Московское строительство. 29 декабря 1998. — № 52. — С. 4.
 Наследие Русской Палестины // Россия и Святая Земля. Страницы истории. — М., 1999. — С. 73-98.
 Православие византийское, русское, вселенское // Москва. 1999. — № 1. — С. 152—159
 Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и духовное наследие // Богословские труды. Сб. 35. К 150-летию РДМ в Иерусалиме (1847—1997). — М., 1999. — С. 36-51.
 Каноны совести и свобода Церкви // Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. Белгород, 1999. — С. 262—265.
 Годы благодати. (Хроника двух тысяч лет христианской цивилизации) // Московская перспектива. 1999. — № 1-6, 8,10-14,17-20, 22.
 Возвращение англиканской церкви // Московская перспектива. 1999. — № 2. — С. 4 (без указания авторства)
 «Веселое дело работы»: К 60-летию Татьяны Глушковой // Московская перспектива. 21 декабря 1999. — № 51. — С. 4.
 К истории русского духовного присутствия в Святой Земле и на Ближнем Востоке // Труды Института российской истории РАН. Вып. 2. — М., 2000. — С. 56-89.
 Архимандрит Антонин (Капустин) — исследователь синайских рукописей. (По страницам дневника) // Церковь в истории России. Сб. 4. — М., 2000. — С. 197—225.
 Русское духовное присутствие в Святой Земле в XIX — начале XX вв. // Россия в Святой Земле: документы и материалы. — М., 2000. Т. I. — С. 12-42; То же // К Благодатному Огню. — М., 2002. — С. 195—234; То же //http://www.voskres.ru/idea/lsvl.htm
 Сводный каталог русских недвижимостей в Святой Земле // Россия в Святой Земле: документы и материалы. — М., 2000. Т. I. — С. 691—719. — В соавторстве.
 Храмы Русской Палестины // Россия в Святой Земле: документы и материалы. Т. II. М. 2000. — С. 589—612; То же // К свету. Вып. 19. — М., 2002. — С. 138—165.
 «Знай свой род». (Над страницами О. Н. Трубачева) // Отечественные лексикографы XVIII—XX века. — М., «Наука». 2000. — С. 488—498.
 Одерживающая верх. (Г. А. Богатова и ее Словарь) // Русская историческая лексикография на современном этапе. К 25-летию издания Словаря русского языка XI—XVII вв. — М., 2000. — С. 149—158; То же // Доктор филологических наук Галина Александровна Богатова / Сост. Г. Н. Владимирская. — М., «Святитель Киприан». 2001. — С. 6-17.
 Церковное Предание и историческая реконструкция // Исторический Вестник. 2000. — № 7 (11). — С. 85-94.
 Византия: патриархи и императоры // Religio. 2000. — № 2. — С. 18-21.
 Нам нужна Победа! // Московская перспектива. 24 апреля 2000. — № 16. — С. 1-2 (без указания авторства)
 Воскрешение Храма, преображение России // Московская перспектива. 15 августа 2000. — № 33. — С. 3.
 Три Рима: таинство Империи // Три Рима. — М., 2001. — С. 7-16.
 Священный Рим // Три Рима. — М., 2001. — С. 112—144.
 Святыни Царьграда // Три Рима. — М., 2001. — С. 277—286.
 Песнь Успенская // Три Рима. — М., 2001. — С. 441—452.
 Русское дело в Святой Земле. (По материалам Архива внешней политики Российской империи) // Дипломатический ежегодник. 2001. — М., 2001. — С. 327—358
 «Святой Диоклетиан»: Империя и Церковь в римско-константинопольско-московской парадигме // Восточнохристианская цивилизация и восточнославянское общество в современном мире. М. Институт философии РАН, 2001. — С. 64-75.
 «Поэзии божественная власть» // Наш современник. 2001. — № 1" С. 37-39.
 Москва — Иерусалим: перспективы XXI века // Московская перспектива. 30 января 2001. — № 4. — С. 4.
 «Душа верна». (Памяти В. В. Кожинова) // Московская перспектива. 6 февраля 2001. — № 5. — С. 4.
 Подвиг памяти // Московская перспектива. 8 мая 2001. — № 18. — С. 1, 4.
 Смерть поэта (Памяти Татьяны Глушковой) // Московская перспектива. 8 мая 2001. — № 18. — С. 4.
 Код века // Московская перспектива. 28 августа 2001. — № 35. — С. 4; 26 февраля 2002. — № 8. — С. 4.
 Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество и монастыри в России. XI—XX века. Исторические очерки. — М., «Наука», 2002. — С. 186—222.
 Императорское Православное Палестинское Общество и проблемы православного востоковедения // Культурное наследие Египта и христианский Восток. — М., Институт востоковедения РАН. 2002. — С. 177—192.
 Русская Церковь и Патриархаты Востока. (Три церковно-политические утопии XX в.) // Религии мира. История и современность. 2002. — М., «Наука», 2002. — С. 143—219.
 История и современное состояние Русской Духовной Миссии в Иерусалиме // К свету. Вып. 19. — М., 2002. — С. 118—138.
 Обзор основных направлений русской богословской академической науки в XIX — начале XX столетия // Богословские труды. Сб. 37. — М., 2002. — С. 5-127.
 «К почести вышнего звания»: Академия Российская и Русская Церковь // Словарь Академии Российской. Т. 3. — М., 2002. — С. 30-45.
 Барлуцци Антонио // Православная энциклопедия. Т. IV. — М., 2002. — С. 339—341. — В соавторстве.
 Последний очевидец [Предисловие] // Шульгин В. В. Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны. — М., 2002. — С. 3-22.
 Поздний Шульгин. (Вместо послесловия) // Шульгин В. В. Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны. — М., 2002. — С. 572—580.
 «Святой Диоклетиан»: таинство Империи // Трибуна русской мысли. 2002. — № 2. — С. 58-69.
 Тайна Святого Огня // К свету. Вып. 19. — М., 2002. — С. 165—175; То же // К единству. 2006. — № 3. — С. 12-16; № 4. — С. 14-15.
 Глазами победителей. [Предисловие] // Глушкова Т. М. После Победы М., 2002. — С. 7-20.
 Из истории паломничества. Игумен Даниил в Святой Земле // Православный паломник. 2002. — № 5(7). — С. 59-61; 2003. — № 1(8). — С. 58-61.
 Волхвующий зов. К 80-летию Федора Сухова // Российский литератор. Апрель 2002. — № 7 (34). — С. 6.
 Хранитель Вселенной // Московская перспектива. 2002. — № 14, 15, 16.
 Копье Судьбы // Московская перспектива. 2002. — № 17, 18.
 Тайна Грааля // Московская перспектива. 2002. — № 19, 21.
 Терновый Венец // Московская перспектива. 2002. — № 23.
 Дары Волхвов // Московская перспектива. 2002. — № 24, 25
 Русское присутствие в Святой Земле: учреждения, люди, наследие // Отечественная история. 2003. — № 2. — С. 19-37; № 3. — С. 84-103.
 Миротворческая парадигма русской мысли // Миротворчество в России. Церковь, политики, мыслители. — М., «Наука», 2003. — С. 4-27. — В соавторстве.
 «Президенты Палестины». Памяти первых председателей ИППО Великого Князя Сергия Александровича и Великой Княгини Преподобномученицы Елизаветы Федоровны // Православный Палестинский сборник. Вып. 100. — М., 2003. — С. 102—131.
 Василий Николаевич Хитрово — основатель Императорского Православного Палестинского Общества // Хитрово В. Н. К Животворящему Гробу Господню. Рассказ старого паломника. — М., 2003. — С. 5-59.
 Lo «starec» Makarij e l’attivita editoriale a Optina // Optina Pustyn' e la paternita spirituale. Edizioni Qiqajon. Comunita di Bose. 2003. P. 77-96.
 Афон и Россия: святоотеческий завет, национальный миф или вызов эпохи? // Русский предприниматель. 2003. — № 7-8 (16). — С. 80-83.
 Между Империей и Пустыней. (О чем спорили преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский) // Нескучный сад. 2003. — № 6. — С. 28-33.
 Служение Слову. Академик О. Н. Трубачев: ученый, человек, гражданин (Некролог) // Православный Палестинский сборник. Вып. 100. — М., 2003. С.288-291.
 Воскрешающая сила // Московская перспектива. 29 апреля 2003. — № 16. — С. 6.
 Век Серафима: Житие и Время. К 100-летию канонизации Преподобного // Московская перспектива. 2003. — № 28, 32, 33, 34.
 Святая Русь на Святой Земле // Московская перспектива. 30 сентября 2003. — № 38, 39, 40.
 Памяти митрополита Питирима // Московская перспектива. 11 ноября 2003. — № 44.
 После вечного боя. Памяти Юрия Кузнецова // Московская перспектива. 25 ноября 2003. — № 46.
 Патриархи подвига и жертвы // Патриархи Московские. — М., 2004. — С. 2-15.
 Патриарх в Империи и Церкви // Труды Института российской истории РАН. Вып. 4. — М., «Наука». 2004. — С. 40-78.
 Я. Н. Щапов и школа русского канонического права // Религии мира: История и современность. 2004. — М., «Наука». 2004. — С. 9-18.
 Империя и Церковь (диптих) // Религии мира: История и современность. 2004. — М., «Наука». 2004. — С. 234—272.
 Вениамин, игумен, основатель Вениаминовского подворья в Иерусалиме // Православная энциклопедия. Т. VII. — М., 2004. — С. 626—627.
 Вифания. (Церковное строительство в Вифании в XIX—XX вв.) // Православная энциклопедия. Т. VIII. — М., 2004. — С. 588—590.
 Вифлеем. (Русский участок в Вифлееме) // Православная энциклопедия. Т. VIII. — М., 2004. — С. 603.
 Виффагия // Православная энциклопедия. Т. VIII. — М., 2004. — С. 606—607
 Святыни Иерусалима и русско-эфиопские отношения конца Х1Х-на-чала XX вв. // Культурное наследие Египта и христианский Восток Вып. 2. — М., Институт востоковедения РАН. 2004. — С. 343—350; То же // Восточнохристианская цивилизация и проблемы межрегионального взаимодействия. — М., Институт философии РАН, 2004. — С. 77-88.
 «Сердце, вместившее Восток». К 200-летию со дня рождения епископа Порфирия (Успенского) // Православный паломник. 2004. — № 4 (17). — С. 55-60; № 5 (18). — С. 42-49; № 6 (19). — С. 50-57.
 Императорское Православное Палестинское Общество: русский след на Святой Земле // Церковь и время. 2004. — № 2. — С. 147—177.
 Русская Палестина // Православная Беседа. 2004. — № 1. — С. 32-35.
 Патриарх в Царстве и в Церкви: таинство православной державности // Россия Православная. 2004. — № 4. — С. 107—144.
 Империя, Церковь и русская идея // Православный паломник. 2004. — № 1 (14). — С. 53-55.
 «Вземляй грех мира» (О фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы») // Фома. 2004. — № 4 (21). — С. 30-33.
 Уверение неверующего или о том, как были найдены места евангельских событий в Иерусалиме // Фома. 2004. — № 5 (22). — С. 34-37.
 До и после Манежа. Памяти памятника // Московская перспектива. 23 марта 2004. — № 11. С 3.
 Время Благовещения // Московская перспектива. 6 апреля 2004. — № 13. — С. 4.
 Крест и Воскресение // Московская перспектива. 13 апреля 2004. — № 14. — С. 4.
 Светлые праздники, трагические годовщины // Московская перспектива. 1 июня 2004. — № 20. — С. 4.
 Саровская тайна // Московская перспектива. 10 августа 2004. — № 32. — С. 4 (без указания авторства)
 Из истории руководства Императорского Православного Палестинского Общества: четыре секретаря (М. П. Степанов — В. Н. Хитрово — А. П. Беляев — А. А. Дмитриевский) // Православный Палестинский сборник. Вып. 102. — М., 2005. — С. 6-35.
 Век Серафима: Житие и Время // Наследие Серафима Саровского и судьбы России. Материалы конференции. Москва-Саров, июнь 2004 г. — Нижний Новгород, 2005. — С. 276—316.
 Государство и Церковь: парадигмы Востока и Запада // Международная церковно-научная конференция «Православная Византия и латинский Запад. (К 950-летию разделения Церквей и 800-летию захвата Константинополя крестоносцами)». Москва, 26-27 мая 2004 г. Сборник материалов. — М., 2005. — С. 77-86.
 Паломничество в русской церковной традиции. Богословский и историко-литургический аспект // Первая общецерковная конференция «Православное паломничество: традиции и современность». Сборник материалов. — М., 2005. — С. 35-40.
 Великая княгиня Елизавета Федоровна — председатель Императорского Православного Палестинского Общества (1905—1917 гг.) // Отблеск Нетварного Света. (Материалы VI юбилейных Свято-Елизаветинских чтений). — М., 2005. — С. 69-93.
 Быть или не быть Православной Империи // Православная беседа. 2005. — № 2. — С. 20-23.
 Рождество и новая эра // Русский взгляд. 2005. — № 1.
 К святыням Православного Востока. О поездке делегации ИППО на Афон, в Святую Землю и Египет // Московская перспектива. 11 января 2005. — № 1-3
 К святыням Православного Востока. О поездке делегации ИППО на Афон, в Святую Землю и Египет // Православный Паломник. 2005. — № 1 (20). — С. 10-16.
 Нам нужна Победа // Московская перспектива. 4 мая 2005. — № 17. — С. 1-2. Ср. — № 165.
 На пятнадцатой ступени. (К 15-летию со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II) // Московская перспектива. 2005. — № 22-24.
 Воздвижение // Московская перспектива. 27 сентября 2005. — № 39. — С. 4.
 Земля Рождества. Путь к Вифлеему // Православный паломник. 2005. — № 6 (25). — С. 19-25; 2006. — № 1 (26). — С. 32-36.
 Памяти митрополита Питирима (†4 ноября 2003 г.) // Православный Палестинский сборник. Вып. 102. — М., 2005. — С. 213—217.
 Феномен А. Н. Муравьева и русско-иерусалимские отношения первой половины XIX в. // Православный Палестинский сборник. Вып. 103. М. 2005, С. 4-20.
 Империя и Церковь в византийской и русской традициях // Духовные основы российской государственности / XII Международные Рождественские образовательные чтения. 28-29 января 2004 года. — М., 2005. — С. 92-109.
 Русские раскопки на Елеонской горе // Дмитревский С. М. Русские раскопки на Елеонской горе. — М., 2006. — С. 7-12.
 Архимандрит Антонин (Капустин) и строительство церкви в память императрицы Марии Александровны в Гефсимании на Елеонской горе // Строительство церкви святой Марии Магдалины на Елеонской горе в Иерусалиме в фотографиях из альбома Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 1885—1888. — М., 2006. — С. 9-20. — В соавторстве.
 Церковь святой Марии Магдалины в Гефсимании // Строительство церкви святой Марии Магдалины на Елеонской горе в Иерусалиме в фотографиях из альбома Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 1885—1888. — М., 2006. — С. 95-100.
 «Святой Диоклетиан»: святость власти и Империи в римско-константинопольско-московской парадигме // Проблема святых и святости в истории России. Материалы XX Международного семинара исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». — М., 2006. — С. 62-81.
 Гефсиманский, во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, монастырь // Православная энциклопедия. Т. XI. — М., 2006. — С. 436—438.
 Горненский монастырь // Православная энциклопедия. Т. XII. — М., 2006. — С. 122—125.
 А. Н. Муравьев и его роль в русско-иерусалимских отношениях 30-50-х гг. XIX века // Православный паломник. 2006. — № 3 (28). — С. 6-11.
 «Рыцарь Святой Земли»: А. Н. Муравьев и его наследие. (К 200-летию со дня рождения) // Библиотековедение. 2006. — № 5. — С. 76-83.
 Защитники status quo: русские дипломаты в Иерусалиме // Вестник Нижегородского университета. Сер. «Международные отношения, политология, регионоведение». 2006. — № 1 (4).
 Время преподобного Иосифа Волоцкого в истории русского богословия // Вестник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. 2006. — № 3. — С. 6.
 Созидание Русской Палестины продолжается // Православный паломник. 2006. — № 1 (26). — С. 14-16.
 Зима с летом встретились // Московская перспектива. 14 февраля 2006 г. — № 6. — С. 4.
 Правда Вознесения // Московская перспектива. 30 мая 2006 г. — № 20. — С. 4.
 Дом Пресвятой Троицы // Московская перспектива. 6 июня 2006 г. — № 21. — С. 4.
 Кувуклия Гроба Господня. Историческая справка // http://www.deti-mira.ru/hram/history.php
 Преподобный старец Макарий (Иванов) и издательская деятельность Оптиной пустыни // http://www.21v.ru/avarya/Makaryi/Makaryi.htm. - Русский вариант доклада на конференции в Бозе. Ср. — № 189.
 Штаб церковной стратегии. Из истории ОВЦС // Московская перспектива № 26. 11 июля 2006; № 27. 18 июля 2006; № 28. 25 июля 2006.
 Императорское Православное Палестинское Общество и Дом Романовых // Московская перспектива. 3 октября 2006 г. — № 39. — С. 4.
 Под Покровом Богородицы // Московская перспектива. 10 октября 2006 г. — № 40. — С. 4.
 Юбилей митрополита. (К 60-летию Председателя ОВЦС, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла) // Московская перспектива. 10 октября 2006 г. — № 40. — С. 4.
 Разгребание песка. Зачем миру затворники. [О Святителе Феофане Затворнике. Беседа с корреспондентом] // Фома. 2006. — № 11. — С. 89-93.
 Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. — М., 2007. 39 с.
 Императорское Православное Палестинское Общество: век XIX-XX-XXI // Отечественная история. 2007. — № 1.
 Императорское Православное Палестинское Общество: век XIX-XX-XXI // Православный Палестинский сборник. Вып. 105. М. 2007. — С. 16-43.
 Православие византийское, русское, вселенское: мера свободы и благодать смиренных // Религии мира. История и современность. 2005. — М., «Наука». 2007. — С. 9-21.
 Иерофей, Патриарх Антиохийский, и его деятельность по материалам российских архивов // Православный Палестинский сборник. Вып. 105. М. 2007. — С. 209—229. — В соавторстве.
 Основательница Державы. (1050 лет крещения княгини Ольги) // Клиония. Традиции и современность. Ежегодник. 2007. — М., 2007. — С. 8-19. — В соавторстве.
 Императорское Православное Палестинское Общество: 125 лет на службе России // Клиония. Традиции и современность. Ежегодник. 2007. — М., 2007. — С. 109—119.
 Игумен Даниил и его «Хождение»: пространство и время русского паломничества // «И то все видел своими очами». К 900-летию хождения игумена Даниила в Святую Землю. Каталог выставки. — М., «Индрик». 2007. — С. 10-15.
 Императорское Православное Палестинское Общество. 1882—2007. История, хроника, современность. М.,2007. 32 с. — В соавторстве.
 Возвращение Русской Палестины // Русские у Гроба Господня. Императорское Православное Палестинское Общество. 1882—1917. Фотовыставка. — М., 2007. — С. 3-6.
 А. Н. Муравьев и его книга «Путешествие ко святым местам в 1830 году» // Муравьев А. Н. Путешествие ко святым местам в 1830 году. — М., «Индрик». 2007. — С. 7-21.
 Предисловие // Киприан (Керн), архимандрит. Восхождение к Фаворскому свету. — М., 2007. — С. 5-16.
 Счастье Победы // Московская перспектива № 17. 8 мая 2007. — С. 1.
 Один народ — одна Церковь // Московская перспектива № 19. 22 мая 2007. — С. 4.
 Зреет час Преображенья // Московская перспектива № 31. 21 августа 2007. — С. 4.
 Афон — языческий, мирской, монашеский. Гениальный научный проект XIX века вышел в свет (Рец. На кн. «История Афона» еп. Порфирия (Успенского), изданную в 2007 г. под ред. П. В. Кузенкова). // Церковный вестник. 18 июля 2007.
 

 Круг земной : Стихи и поэмы. — М. : Современник, 1989. — 149,[2] с. : ил.; 17 см; ISBN 5-270-00842-4
 Серафим Саровский. — М. : Кренов : Новатор, 1998. — 421,[1] с., [12] л. ил. : ил.; 22 см. — (РОСС. Российские судьбы : Жизнеописания, факты и гипотезы, портреты и документы в 30 книгах).
 Награды русской православной церкви / [Авт. и сост. Лисовой Николай Николаевич]. — М. : Ферт, 2001. — 78, [1] с.
 Награды Русской православной церкви / [Сост. Лисовой Николай Николаевич]. — М. : Продюсерский Центр Ферт, 2003 (Тул. тип.). — 87 с. : цв. ил., портр.; 30 см; ISBN
 Чудотворные иконы : Обретение, чудотворения, молитвы. — М. : ОЛМА-пресс, 2002. — 270, [1] с. : цв. ил.; 29 см. — (Православные святыни).; ISBN 5-224-03375-6
 Патриархи московские : [Служение, деяния, лит. труды / Сост. Николай Николаевич Лисовой]. — М. : Олма-пресс, 2004.
 Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале ХХ в. — Москва : Индрик, 2006 (М. : ППП Типография «Наука»). — 510 с.; 25 см; ISBN 5-85759-327-1
 Родное и вселенское: К 60-летию Николая Николаевича Лисового / Императорское Православное палестинское о-во, Науч. совет РАН «Роль религий в истории», Паломнический центр Московского Патриархата; отв. ред. А. В. Назаренко. — Москва : Паломнический центр Московского Патриархата, 2006. — 431 с. : ил.,
 История: дар и долг: юбилейный сборник в честь Александра Васильевича Назаренко / отв. ред. Н. Н. Лисовой. — Москва : Императорское Православное Палестинское О-во ; Санкт-Петербург : Изд-во Олега Абышко, 2010. — 351 с., [1] л. портр.; 22 см; ISBN 978-5-903525-46-1
 Москва — Иерусалим: из истории Московского отделения Императорского Православного Палестинского Общества. — Москва : Индрик : Модиус Медиа, 2012. — 79 с. : цв. ил., портр.; 24 см; ISBN 978-5-91674-236-7
 Подворья ИППО в Иерусалиме; [Императорское Православное Палестинское о-во ]. — Москва : Индрик, 2012. — 159 с. : цв. ил., портр.; 25х26 см. — (Международный выставочный проект «К 130-летию Императорского Православного Палестинского о-ва»).; ISBN 978-5-91674-191-9
 Россия и Святая Земля в первой половине XIX века. Церковная политика на Православном Востоке. — Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. — 775 с.; 24 см; ISBN 978-5-4469-0729-8 (в соавторстве с И. Ю. Смирновой)
 Церковь, Империя, культура: очерки синодального периода; Ин-т российской истории РАН. — Москва : Индрик, 2016. — 566 с.; 22 см; ISBN 978-5-91674-414-9

 Откройте душу благодатным токам (Интервью о программе «Православный календарь») // Антенна. 11.08.1997. — № 30.
 «Время настоящее есть плод прошедшего» [Интервью] // Граждановедение (еженедельное приложение к «Учительской газете»). 23 августа 2001 г. — № 34. — С. 3.
 Душу народа не перестроить. [Интервью] // Российская Федерация сегодня. 2004. — № 22. — С. 33-35.
 Нет России без Православной Империи [Интервью] // Русский дом. 2006. — № 5. — С. 24-25.
 Быть или не быть Православной Империи [Интервью] // Русский дом. 2006. — № 7. — С. 30-31.
 «На страже духа — каждый день и час». [Интервью] // Московская перспектива. 24 октября 2006 г. — № 42. — С. 4.
 О живых и усопших [Интервью] // Радонеж. 2006. — № 9 (172). — С. 6-7.
 «МОСКОВСКИЙ ЗЛАТОУСТ»: НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ЛИСОВОМУ – 60 ЛЕТ. Интервью с историком Николаем Николаевичем Лисовым // pravoslavie.ru, 23 октября 2006
 Если вынуть из России стержень православия — ничего не останется. Интервью. // РФ сегодня. — № 6. 2007.

Ссылки 
 Страница на сайте ИРИ РАН
 Николай Николаевич Лисовой в Библиотеке Якова Кротова
 Некролог на сайте ИППО
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Телеведущие России
Сотрудники Института прикладной математики РАН
Преподаватели Московского лингвистического университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Сотрудники Государственного исторического музея
Члены Союза писателей России
Члены Императорского православного палестинского общества
Лауреаты Макарьевской премии
Кандидаты философских наук
Авторы Православной энциклопедии
Исследователи истории Русской церкви
Исследователи истории Иерусалимской православной церкви
Исследователи истории Антиохийской православной церкви
Похороненные на Даниловском кладбище